

Geografia

Austria 
 St. Sigmund im Sellrain – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Włochy 
 St. Sigmund – miejscowość

Zobacz też 
 Sankt Sigmund
 Święty Zygmunt